Rue de Chantilly peut désigner:
 Rue de Chantilly à Bruxelles
 Rue de Chantilly à Paris